Cachurro puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Arctium lappa, fanerógama de la familia de las asteráceas. 
 Torilis nodosa, herbácea de la familia de las apiáceas.